Theodor Pixis kan syfta på:

* Theodor Pixis (1831–1907), tysk målare
 Theodor Pixis (1831–1856), tysk violinist och komponist